Минулорічні чемпіони Хань Сіньюнь та Дарія Юрак в турнірі участі не брали.

Титул виграли Корі Гофф та Кейті Макнеллі, здолавши в фіналі пару Марія Санчес/Фанні Штоллар, 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Citi Open - Doubles
Citi Open
2019 в американському спорті